Большо́й Ка́менный мост:
 Большой Каменный мост — мост через Москву-реку Москве.
 Большой Каменный мост — мост через Белое озеро в Гатчине.
 Большой Каменный мост — мост через реку Славянку в Павловске, Санкт-Петербург.

См. также 
 Каменный мост